Ignacio María González – dominikański polityk, prezydent
 Ignacio María González – urugwajski piłkarz